Lamberti puede hacer referencia a:

 Lamberti, familia de Florencia de los siglos X, XI y XII.

Personas de apellido Lamberti
 Alessandro Lamberti (n. 1964), escalador italiano.
 Amato Lamberti (n. 1943), periodista, político y académico italiano.
 Anton Maria Lamberti (1757-1832), escritor y poeta italiano.
 Antonio Lamberti (1845-1926), poeta modernista uruguayo. 
 Bonaventura Lamberti (c. 1653-1721), pintor italiano.
 Corrado Lamberti (n. 1947), astrofísico y escritor científico italiano.
 Edoardo Lamberti (1895-1968), cámara italiano.
 Francesco Lamberti (1921-2012), entrenador de fútbol y futbolista italiano.
 Giacomo Lamberti (1758-1815), helenista y político italiano.
 Gianfranco Lamberti (n. 1947), político italiano, alcalde de Livorno.
 Giorgio Lamberti (n. 1969), nadador italiano.
 Giorgio Lamberti (n. 1938), tenor lírico italiano.
 Giovanni Battista Lamberti (c. 1810 - c. 1864), marino ítalo-genovés.
 Hermann-Josef Lamberti (n. 1956) gerente de banco alemán.
 Hernán Lamberti (n. 1984), futbolista argentino.
 Jakob Simon Lamberti (1663-1722), pintor.
 José Lamberti (c. 1847 - c. 1915), librepensador y empresario uruguayo.
 Lara Lamberti (n. 1967), actriz alemana.
 Maria Teresa Lamberti, periodista y presentadora de radio italiana.
 Mariano Lamberti (n. 1967), director italiano.
 Mosca dei Lamberti (finales del siglo XII - 1243), político y líder italiano.
 Niccolò di Piero Lamberti, también conocido por el apodo il Pela (c. 1370 - c. 1425), escultor y arquitecto italiano.
 Paulus Friedrich Lamberti (1815-1871), editor alemán.
 Óscar Alberto Lamberti (n. 1956), futbolista argentino.
 Simonetta Lamberti (1970-1982), víctima de la Camorra.
 Stefano Lamberti (1482-1538), escultor y notario italiano
 Tony Lamberti, ingeniero de sonido estadounidense.

Otros
 Lamberti (Münster), fue hasta 1903 un municipio en el distrito de Münster, provincia prusiana de Westfalia. Su área ahora pertenece a la ciudad de Münster en Renania del Norte-Westfalia.
 Duca Lamberti, personaje creado por la fantasía de Giorgio Scerbanenco.
 Simonetta Lamberti Stadium, estadio de Cava de Tirreni, Italia.
 Torre dei Lamberti, torre medieval de Verona.
 Lamberti Engineering, antiguo fabricante de automóviles británico.